Трайко Чоревски () е актьор от Социалистическа република Македония.

Биография 
Роден е на 22 февруари 1921 година в град Велес. Жени се за Ратка Чоревска, която също е актриса. Чоревски е сред основателите на Македонския народен театър. Играе на неговата сцена в периода 1945-1951 година. От 1951 до 1955 година е в Народния театър в Битоля. Синовете му Благоя и Борис Чоревски също са актьори. Умира на 12 април 1955 година в Битоля.

Бележки 

Северномакедонски актьори и актриси
Родени във Велес
Югославски актьори и актриси
Починали в Битоля